Минималната работна заплата в Гърция е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Гърция. От 1 май 2022 г. тя възлиза на 713 евро бруто, изплаща се 14 пъти годишно. Заедно с коледни, великденски подаръци и надбавки за отпуск сумата възлиза на 831,83 евро. За занаятчиите минималната дневна заплата е определена на 31,85 евро.

Размер

Източници 

Гърция
Икономика на Гърция